Женска фудбалска репрезентација Сједињених Америчких Држава је женски фудбалски тим који представља Сједињене Америчке Државе на међународним такмичењима.

Успеси

Светска првенства

Олимпијске игре

Референце

Спољашње везе 

 
 Профил на сајту ФИФА 

САД
Фудбал у САД
Фудбал